Unterschwarzach bezeichnet mehrere Orte in Deutschland:

 Unterschwarzach (Bad Wurzach), Dorf der Stadt Bad Wurzach im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
  Unterschwarzach (Creußen), Dorf der Stadt Creußen im Landkreis Bayreuth, Bayern
 Unterschwarzach (Schwarzach), Dorf der Gemeinde Schwarzach im Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg